Џаксон Сентер има више значења:
 Џаксон Сентер (Охајо)
 Џаксон Сентер (Пенсилванија)